Godlewo – wieś w Bułgarii
 Godlewo – wieś w Polsce